Yenice (Çanakkale), een plaats in de Turkse provincie Çanakkale
Yenice (district, Çanakkale), een district waarvan bovenstaande de hoofdplaats is
Yenice (Karabük), een plaats in de Turkse provincie Karabük
Yenice (district, Karabük), een district waarvan bovenstaande de hoofdplaats is
Yenice (Orta), een dorp in het district Orta in de Turkse provincie Çankırı
Yenice (Haymana), een dorp in het Turkse district Haymana
Yenice (Yapraklı), een dorp in het district Yapraklı in de Turkse provincie Çankırı
Yenice (Mersin), een plaats in het Turkse district Mersin